Кривицкий — русская фамилия.

Известные носители 
 
 Кривицкий, Борис Хацкелевич (1920—2017) — учёный в области радиотехники, педагог, доцент.
 Кривицкий, Вальтер Германович (настоящее имя — Самуил Гершевич Гинзберг, 1899—1941) — высокопоставленный сотрудник ИНО НКВД, бежавший на Запад.
 Кривицкий, Виталий Францевич (род. 1972) — католический епископ, ординарий диоцеза Киева-Житомира.
 Кривицкий, Владислав Анатольевич (род. 1995) — белорусский футболист.
 Кривицкий, Давид Исаакович (1937—2010) — советский скрипач и композитор.
 Кривицкий, Дмитрий Борисович (род. 1974) — российский предприниматель и политик.
 Кривицкий, Илья Александрович (род. 1978) — российский продюсер кино и телевидения, генеральный директор телевизионного холдинга «Красный квадрат».
 Кривицкий, Леонид Гершович (1932—2015) — живописец и педагог, заслуженный художник Российской Федерации.
 Кривицкий, Михаил Иванович (1927—2020) — полковник, участник Великой Отечественной войны.
 Кривицкий, Николай Николаевич (1866—1920) — русский генерал, герой Первой Мировой войны.
 Кривицкий, Павел Эдвардович (род. 1984) — белорусский легкоатлет, метатель молота.